Кри́стофер Макдо́нальд (; род. 15 февраля 1955, Нью-Йорк, США) — американский актёр, получивший известность благодаря ролям в фильмах «Счастливчик Гилмор», «Флаббер» и «Реквием по мечте».

Ранние годы 
Кристофер Макдональд родился в Нью-Йорке в семье Патрисии и Джеймса Макдональдов. Мать преподавала сестринское дело и работала агентом по продаже недвижимости, а отец был преподавателем и директором средней школы. Он вырос в Ромулусе, пригороде Нью-Йорка. Окончил нью-йоркский Хобарт-колледже, где был членом студенческого братства Kappa Alpha.

Карьера 
Мадональд дебютировал в кино в 1980 году, сыграв небольшую роль в фильме «Катафалк». Наибольшую известность ему принесли роли Шутера Макгавина в фильме «Счастливчик Гилмор» и Тэппи Тиббонса в фильме «Реквием по мечте». В 1994 году Макдональдс сыграл русского мафиози в боевике «Скорость падения» c Чарли Шином в главной роли. В 1999 году Макдональд озвучил роль правительственного агента Кента Мансли в мультфильме «Стальной гигант», а в 2002 году снялся в клипе Питера Гэбриэля на песню «The Barry Williams Show». 

Также он играл в таких фильмах, как «Тельма и Луиза» (1991), «Старые ворчуны» (1993), «Телевикторина» (1994), «Домашний арест» (1996), «Флаббер» (1997), «Факультет» (1998), «Идеальный шторм» (2000), «Дети шпионов 2: Остров несбывшихся надежд» (2002), «Сломанные цветы» (2005), «Американский пирог 5: Голая миля» (2006) и других.

На телевидении Макдональдс появлялся в эпизодах таких телесериалов, как «Весёлая компания», «Рыцарь дорог», «Звёздный путь: Следующее поколение», «Большой ремонт», «Клан Сопрано», «Лас-Вегас» и «Ясновидец». В 2011—2012 годах он играл одну из основных ролей в сериале «Закон Хэрри».

Кроме того, Макдональд работал в театре. Он участвовал в бродвейском шоу «На первой полосе».

Личная жизнь 
Кристофер Макдональд женат на Льюп Гидли, у пары четверо детей.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки